L'Entraîneur (Championship Manager), série de jeux vidéo de gestion footballistique sorti entre 1992 et 2009 ;
 L'Entraîneur (Hal Coaches), seizième épisode de la saison 3 de Malcolm diffusé en 2002 ;
 L'Entraîneur (Тренер), film russe de Danila Kozlovski sorti en 2018.